Titulaire se dit de quelqu'un ou quelque chose qui détient un titre ou une fonction quelconque. Il peut aussi désigner une personne qui, ne pouvant exercer une fonction, prétend en conserver le titre.

Administration
Un agent titulaire est un employé de la fonction publique française.

Économie
Un titulaire de marché est une entreprise qui a répondu à un appel d'offres d'un maître d'œuvre (MOE) et qui a été choisi pour une réalisation ou une contribution à un projet.

Éducation
Le titre de professeur titulaire est, au Canada, le plus haut titre universitaire attribué à un professeur agrégé ayant démontré l'excellence en recherche et en enseignement. 
Un titulaire remplaçant est un métier du ministère de l'Éducation nationale en France. 
Le titulaire sur zone de remplacement (TZR) est un enseignant titulaire à titre définitif d'un poste en zone de remplacement obtenu au mouvement intra-académique du mouvement national à gestion déconcentrée.
Le titulaire en Belgique, c'est le "professeur principal" d'une classe. C'est celui qui est le lien entre les élèves, les parents, la direction. C'est le référent. Il rend les bulletins, les divers papiers administratifs (horaire, horaire et règlement des examens, invitations aux réunions des parents). Il préside le conseil de classe.

Histoire
Un roi titulaire est un souverain qui prétend posséder des droits sur un royaume mais qui ne peut y régner effectivement. Tels ont été les rois titulaires de Jérusalem ou de Chypre.

Musique
Un titulaire joue un grand orgue célèbre, par exemple les grands orgues de Aristide Cavaillé-Coll dans les cathédrales à Paris ou à Rouen. La nomination au titulaire est un grand honneur.

Religion
Un évêque titulaire est à l'origine un évêque qui détient un titulus romain ; aujourd'hui il désigne un évêque portant le titre d'un ancien diocèse disparu au cours de l’histoire. Ces évêques titulaires étaient appelés jusqu'en 1882 évêques in partibus.

Sport
Un titulaire est une position de joueur dans le football américain.

Santé
Un titulaire est le responsable d'une pharmacie. On parle aussi de titulaire d'officine.